Яковець Василь Васильович  — артист Одеського українського музично-драматичного театру імені В. Василька, народний артист України (2006).
 Яковець Василь Павлович (1953—2016) — доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, ректор.
 Яковець Василь Федотович (1921—1994) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Яковець Олександр Васильович  — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яковець Роман Михайлович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яковець Сергій Володимирович (* 1982) — український футболіст, воротар.